Хэргэни жа — буква маньчжурской письменности. Применяется для транскрипции китайского языка и является синоглифом буквы Жи чжуинь ( ㄖ ).

В зависимости от финали, слоги для транскрипции китайского языка расположены в разных разделах Чжуван чжувэ. Некоторые слоги, встречающиеся в силлабарии, вообще не употребляются ни в маньчжурском, ни в стандартном путунхуа, например «жа» или «жой». 

Маньчжурское написание китайских слогов с инициалью Жи чжуинь (в скобках указан номер раздела силлабария):

Литература 
 И.И.Захаров «Полный маньчжурско-русский словарь» (СПб., 1875);

Старомонгольская письменность